Besanosaurus — рід іхтіозаврів, що існував у тріасі (247-235 млн років тому).

Відкриття 
Викопні рештки плазуна знайдено навесні 1993 року в кар'єрі Сассо Кальдо волонтерами палеонтологічної групи Безано, невеликого містечка в регіоні Ломбардія на півночі Італії. Залишки, за винятком кінчика ростра, повністю перебували в породі. Виявити скелет вдалося тільки завдяки рентгенівським знімкам: для просвічування породи було потрібно близько 145 рентген. Все це було зроблено для вивчення 38 плит, що оточували скелет.

У підсумку, після 16,5 тисячі годин підготовки в палеонтологічної лабораторії Цивільного музею природної історії Мілана, зразок був очищений від породи і зібраний з 38 плит. Після цього була створена силіконова матриця, з якої були зроблені два зліпка - один знаходиться в Цивільному музеї природної історії Мілана, а інший в Цивільному музеї скам'янілостей Безано.

Новий вид Besanosaurus leptorhynchus був описаний в 1996 році Крістіано дель Сассо і Джованні Пінна. Біноміальна назва перекладається як «Довгодзьобий ящір з Безано». Спершу його віднесли до родини Shastasauridae. Пізніше, в 2003 році, McGowan та Motani виявили досить відмінностей між безанозавром і шастазавридами, тому його виділили у власну родину.

Опис 
Безанозавр - це великий іхтіозавр, що досягав завдовжки близько 8 метрів і нагадував дельфіна. Голотип - майже повний скелет завдовжки 5,8 метрів. Череп відносно невеликий в порівнянні з тілом, подовжений, тонкий. Орбіти невеликі, на відміну від інших ранніх іхтіозаврів, в діаметрі досягають всього 8 см. Зуби маленькі, конічні і рифлені, з трохи тупим кінцем. Найбільші зуби доходили до 8 мм, що підходить для лову молюсків. Шия подовжена, шийні хребці округлі. Гастралія важка і міцно складена.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Примітки

Посилання 
 Besanosaurus at Gigadino 

Іхтіозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1996